Moscow Open — название различных открытых спортивных соревнований и фестивалей в Москве:

 Moscow Open — Международный кубок РГСУ по шахматам (Международный шахматный фестиваль).
 Moscow Open — ежегодный открытый турнир по сёги.
 Moscow Open — Открытый чемпионат Москвы по теннису среди женщин.
Moscow Open — Международный кубок по уличному баскетболу.